Алфавітний список фінських художників.

А 
  (1891-1934)
  (1900-1997)

Б

В

Г

Ґ

Д

Е 
 Альберт Едельфельт (1854-1905)

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

Примітки 

Списки осіб
Списки:Фінляндія
 
Ф